«Пиковая дама» (фр.: La dame de pique) — французский фильм 1965 года режиссёра Леонарда Кейгеля по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина.

Сюжет 
Конец XVIII века. Анна Федоровна, русская графиня и жена посла в Париже, имеет манию играть в карты. Однажды неизвестный сообщает ей секрет игры, но которым она будет иметь право воспользоваться только один раз. Она играет, выигрывает и зарекается от игры. Но происходит Французская революция, и графиня с мужем бегут из Парижа, но чтобы уговорить охранников у ворот выпустить их, она предлагает им игу, говорит секрет своему мужу, и он выигрывает их свободу. Но муж решает сыграть ещё раз — его тут же настигает шальная пуля.

Спустя годы, в России, графиня из слабости выдала свой секрет молодому любовнику, а тот не удержавшись сыграл второй раз, и вскоре был убит на дуэли. Теперь графиня живёт уединённо. Но одержимый игрой Герман, который услышал о секрете игры «Пиковой дамы» и подбирается к графине, соблазнив молодую протеже графини Лизу. Графиня умирает от сердечного приступа, не выдав ему секрета, но на следующую ночь она появляется в его сне и передает его ему секрет говоря, что он должен жениться на Лизе, и уведомляет, что воспользоваться секретом в игре он может лишь раз. Но Герман не желает жениться, Лиза совершает самоубийство. Герман же используя секрет играет раз, затем второй и третий — и в игре вместо дамы пик приходит туз, и туз в его руках превращается в даму пик. Он проигрывает и сходит с ума.

В ролях 
 Дита Парло — графиня Анна Фёдоровна
 Мишель Сюбор — Герман
 Симона Бах — Лиза
 Катарина Ренн — Дусет
 Бернар Тифэн — Томский
 Колетт Тесседр — игрок
 Жак Мори — игрок
 Жан Негрони — граф де Сен-Жермен
 Филипп Лемер — герцог Айенский
 Патрик Легран — герцог Орлеанский
 Андрэ Шарпак — муж Анны Фёдоровны, посол в Париже
 Жаклин Монсиньи — королева Франции Мария-Антуанетта

Литература 
 Jean-Elie Fovez, «Téléciné» no 127, Paris, janvier-février 1966, p. 55
 Philippe Defrance, Cinéma 66, no 103, février 1966, p. 122
 Robert Benayoun, Positif, no 74, mars 1966, p. 126
 Guy Gauthier, La Saison cinématographique, no 66, septembre 1966, p. 47

Ссылки 
 La Dame de pique // Ciné-club de Caen
 La Dame de pique (1965) Léonard Keigel // Ciné-Ressources
Фильмы Франции 1965 года
Экранизации «Пиковой дамы»